«La promesa» puede referirse a:

Música
Canciones
 La Promesa, canción de Il Divo.

Cine y televisión 
Películas
 La promesa (película de 1957), película dirigida por Allen Reisner.
 The Promise (película de 1969), película dirigida por Gilbert Cates.
 La promesa (película de 1996), película dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne.
 La promesa (película de 2004), película dirigida por Héctor Carré.
 La promesa (película de 2005), película dirigida por Kaige Chen.
 La promesa (película de 2016), película documental sobre Jens Söring
 La promesa (película de 2016), película dirigida por Terry George.

Televisión
 La promesa (serie de televisión de 2013), Colombia
 La promesa (serie de televisión de 2015), Filipinas
 La promesa (Los Simpson) (1993), episodio (T04E75) de Los Simpson.

Literatura 
 La promesa (1863), obra de Gustavo Adolfo Bécquer.
 La promesa (2021), novela de Damon Galgut

Cómics 
 La Promesa (2012) trilogía de cómics basadas en la continuidad de la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.